kanton Amiens 1er (Ouest)
 kanton Amiens 2e (Nord-Ouest)
 kanton Amiens 3e (Nord-Est)
 kanton Amiens 4e (Est)
 kanton Amiens 5e (Sud-Est)
 kanton Amiens 6e (Sud)
 kanton Amiens 7e (Sud-Ouest)
 kanton Amiens 8e (Nord)